Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2007./08. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te je u njoj sudjelovalo ukupno 36 klubova.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 Dukat 1. HRL 2007./08.
 3. HRL 2007./08.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRLŽ Sjever 2007./08.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Zapad 2007./08.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Jug 2007./08.

2007-08
ž-2